Das dritte Event der WPBSA Pro Ticket Series 88/89 war ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1988/89 der Profitour, das vom 30. Mai bis zum 6. Juni 1987 im Freizeitpark Pontin’s Brean Sands im englischen Burnham-on-Sea ausgetragen wurde. Sieger wurde Steve Ventham, der im Finale seinen Landsmann und Namensvetter Steve Campbell besiegte. Wer das höchste Break spielte, ist unbekannt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden 11.700 Pfund Sterling ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Es nahmen 32 Spieler teil, die den Turniersieger im K.-o.-System ausspielten. Alle Spiele fanden im Modus Best of 7 Frames statt, bis auf das Endspiel im Modus Best of 9 Frames.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Sedgemoor
Burnham-on-Sea and Highbridge